Col nome di Schwerin (pronuncia [ʃveˈʁiːn], con l'accento sulla vocale i) si designano i luoghi seguenti:

Schwerin – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Schwerin – comune del Brandeburgo
 Alt Schwerin – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Schwerin – frazione della città di Storkow (Mark) (Brandeburgo)

Schwerin an der Warthe, oggi Skwierzyna – città nel voivodato di Lubusz